Gašper Župan, slovenski hokejist, * 3. september 1984, Ljubljana.

Gašper Župan je bil ob koncu kariere član kluba HK Slavija, pred tem je igral za HK Tivoli/HK MARC Interieri in HDD ZM Olimpija.

Pregled kariere

|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 19
| 2
| 3
| 5
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 11
| 4
| 0
| 4
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 12
| 4
| 2
| 6
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 17
| 10
| 3
| 13
|
| 14
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 11
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 14
| 5
| 4
| 9
|
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 20
| 0
| 0
| 0
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 4
| 3
| 7
|
| 20
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| +2
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 22
| 6
| 8
| 14
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| -2
| 14
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 3
| 7
| 10
|
| 22
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |236
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |39
| bgcolor="#7FFF00" |85
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |268
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |29
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |10
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Slavija
Slovenski inline hokejisti
Ljubljanski športniki